Paradasyhelea är ett släkte av tvåvingar. Paradasyhelea ingår i familjen svidknott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svidknott
Paradasyhelea